''Nota: Não confundir com Helloween, banda alemã de Power Metal.

 Halloween, Festa Cultural.
 Halloween documents
 Halloween (franquia de John Carpenter), série cinematográfica de John Carpenter.
 Halloween (filme de 1978), filme de 1978, dirigido por John Carpenter.
 Halloween (filme de 2007), refilmagem do clássico de 1978, dirigido por Rob Zombie.
 Halloween (filme de 2018), filme de 2018, dirigido por David Gordon Green.
 H2: Halloween 2, sequência de Halloween, também dirigido por Rob Zombie.
 Halloween Night, música do AKB48.
Helloween, banda de power metal alemã.

Desambiguação